Il doppio dell'Heineken Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ellis Ferreira e Rick Leach erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marius Barnard e Jim Thomas hanno battuto in finale 7–6 (12–10), 6–4  David Adams e Martín García.

Teste di serie
 David Adams /  Martín García (finale)
 Simon Aspelin /  Robbie Koenig (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Lucas Arnold /  Johan Landsberg (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2001
ATP Tour 2001